

Musica 
 The Ones – gruppo musicale tedesco, primo nucleo dei Tangerine Dream
 The Ones – gruppo musicale statunitense

Televisione 
 Gli unici (The Ones) – episodio della terza stagione di 30 Rock

Pagine correlate 
 The One